Серия А 1958/1959 () — 27-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 21 сентября 1958 года и завершился 7 июня 1959 года. В 7-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1959/1960
Футбол в Италии в 1958 году
Футбол в Италии в 1959 году